Haeska (Pihtla) – wieś w Estonii, w gminie Pihtla, w prowincji Saare
 Haeska (Ridala) – wieś w Estonii, w gminie Ridala, w prowincji Lääne